

Wojsko 
 M8 Scott – amerykańskie działo samobieżne
 M8 Greyhound – amerykański samochód pancerny
 M8 Armored Gun System – amerykański prototypowy czołg lekki

Transport 
 Autostrada M8 – autostrada na Węgrzech
 Droga magistralna M8 – droga magistralna na Białorusi
 Droga magistralna M8 – droga w Rosji

Inne 
 Messier 8 (M8, Mgławica Laguna) – obiekt astronomiczny
 BMW M8 – samochód koncepcyjny